Выше неба:
 Выше неба — молодёжная драма по сценарию Андрея Курейчика, снятая Андреем Курейчиком и Дмитрием Марининым.
 Выше неба — 8-серийная молодёжная драма по сценарию Андрея Курейчика, снятая по заказу Программы развития ООН в Беларуси.